Thorn má více významů:

 Thorn (Þ, þ) – písmeno islandské a staroanglické abecedy
 Thorn (runa) (ᚦ) – staroanglická runa
 Thorn – Postava knihy Ricka Riordana

Místa 
 Thorn (Nizozemsko) – město v Nizozemsku
 Toruň – německý název polského města Toruń

Spojené království 
 Thorn (Bedfordshire)
 Thorn (Devon)
 Thorn (Herefordshire)
 Thorn (Powys)

Spojené státy americké 
 Thorn (Kalifornie)
 Thorn (Mississippi)
 Thorn (Utah)

Externí odkazy